Tay peut désigner :

Patronyme 
 Warren Tay (1843-1927), un ophtalmologiste britannique qui fut le premier, en 1881, à décrire la tache rouge sur la rétine de l'œil, observée dans la maladie de Tay-Sachs qui lui doit une partie de son nom.
 Tay est également un nom de famille dans certaines régions de l'Asie telles la Chine, Singapour et la Malaisie — mais l'on suppose qu'il est originaire de Chine et se serait répandu en Asie du fait de migrations de citoyens chinois.
 Tay est un trésorier de l'Égypte ancienne.
 Le peuple Tày, l'une des ethnies du Viêt Nam ;
 Le tày est leur langue, de la famille tai-kadai.

Hydronyme 
 Le Tay, un fleuve des Highlands écossais ;
 Le Loch Tay, l'un des plus importants lochs d'eau douce écossais ;
 Le Firth of Tay, estuaire de la rivière Tay ;
 Le pont ferroviaire du Tay, un pont sur cette même rivière qui s'est effondré et a tué tous les occupants d'un train (il a été reconstruit depuis la catastrophe) ;
 La catastrophe ferroviaire du pont sur le Tay (article traitant de la catastrophe en question) ;
 Le pont routier du Tay, situé non loin de l'actuel pont ferroviaire du Tay.

Toponyme 
 Tay, une commune de la province de l'Ontario, au Canada.

Industrie aéronautique 
Deux turboréacteurs conçus par le constructeur britannique Rolls-Royce Limited :
 Le Rolls-Royce RB.44 Tay, un turboréacteur des années 1940 ;
 Le Rolls-Royce RB.183 Tay, un turbofan plus récent.

Autre 
 Tay, un projet d'agent conversationnel animé par une intelligence artificielle créé pour Twitter par Microsoft et Bing, lancé en mars 2016, stoppé après avoir répété puis généré des propos de haine raciale, répétant puis imitant des propos haineux à la suite d'un effort coordonné d'utilisateurs racistes et sexistes (trolls).
 Temple de Tay Kak Sie, temple indonésien

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme